«Ансеи́с Картахе́нский» () — французская эпическая поэма из «Королевского цикла».

Создана в начале XIII века. В одной из рукописей приписывается некоему Пьеру дю Риесу (Pierre du Riès), но скорее всего это переписчик. В поэме более 10000 десятисложных стихов; лессы связаны рифмами и отчасти ассонансами. Герой поэмы — сын Рипё Бретонского и внук Доона де Майанса.

Содержание 
Действие происходит после событий, описанных в «Песни о Роланде». Карл Великий завоёвывает Испанию и дает её в управление молодому бретонскому рыцарю Ансеису, который получает титул «короля Испании и Карфагена». К Ансеису прибывает посольство во главе с Изоре из Коимбры (Ysore de Conimbre), который советует ему просить у сарацинского короля Марсилия (хотя в «Песни о Роланде» он погиб) руку его дочери Годиссы (Gaudisse). Однако Ансеис соблазняет Лентиссу, дочь Изоре, и тот переходит на сторону Марсилия, из-за чего война между франками и сарацинами возобновляется. Годисса проникается любовным чувством к герою, тот похищает девушку, принуждает креститься и затем женится на ней. После долгих военных действий Изоре и Марсилий попадают в плен и там умирают.

Издания 
 Anseïs von Karthago, herausgegeben von Johann Alton, Tübingen, Litterarischer Verein in Stuttgart (Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, 194), 1892, 606 p.

Литература

Ссылки 
 La Chanson de Geste 
 Arlima

Chansons de geste
Поэмы XIII века
Персонажи Каролингского цикла